Прутівська сільська рада — Житомирська область, Мархлевський район
 Прутівська сільська рада — Житомирська область, Романівський район
 Прутівська сільська рада — Івано-Франківська область, Снятинський район